Flavio Roma (ur. 21 czerwca 1974 roku w Rzymie) – były włoski piłkarz i reprezentant Włoch występujący na pozycji bramkarza.

Kariera klubowa 
Do czerwca 2012 roku zawodnik AC Milan. Od 24 Lipca Zawodnik AS Monaco.

Osiągnięcia

AS Monaco 
 Puchar Ligi Francuskiej
 mistrzostwo (1): 2003
 Liga Mistrzów
 Finał: 2004

AC Milan 
 Serie A
 mistrzostwo (1): 2011
 Superpuchar Włoch
 mistrzostwo (1): 2011

Linki zewnętrzne 
 Flavio Roma na serwerze UEFA
 

Reprezentanci Włoch w piłce nożnej
Piłkarze S.S. Lazio
Piłkarze Venezii FC
Piłkarze Calcio Foggia 1920
Piłkarze AC ChievoVerona
Piłkarze Piacenzy Calcio 1919
Piłkarze AS Monaco FC
Piłkarze A.C. Milan
Urodzeni w 1974
Ludzie urodzeni w Rzymie